Тешен (, , ):
 Тешин — исторический город в Силезии. В 1920 году разделён на два: бо́льшая часть (с историческим центром) — польский город Цешин, остальное — город Чески-Тешин (Республика Чехия)
 Тешинское герцогство — существовавшее в 1290—1918 годах государственное образование в Силезии с центром в городе Тешин (ныне — Цешин)